La saison 1985-1986 de Division 2 est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Trois groupes de 16 clubs composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont le MP Alger, le CM Constantine et le MB Saida, vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Résumé de la saison

Classements finaux 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 point et une défaite 1 point.

Groupe centre

Résultats

Groupe Est 

 Source.

Résultats

Groupe Ouest

Résultats

Détail des matchs

Classement des buteurs

Notes et références

Liens externes 
  .  
 Cahier spécial du championnat régional centre, est et ouest saison 1985-1986 tiré de la presse algérienne (el-Hadef, el-Mountakheb, el-Moudjahid et el-Djemhouria) .
 Hebdomadaire sportif « El Hadef », , du dimanche 11 mai 1986, . (Archives personnelles de M'hammed).

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1985-1986
 Coupe d'Algérie de football 1985-1986

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Football en 1985
Football en 1986
1985 en Algérie
1986 en Algérie